Gemantar (Jumantono)
 Gemantar (Mondokan)
 Gemantar (Selogiri)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing